Amerikai Egyesült Államok
 Airmont (New York)
 Airmont (Virginia)